Пантелейково — названия населённых пунктов в России:
 
 Пантелейково — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Пантелейково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Пантелейки
 Пантелеймоновка
 Пантелеймоновское